Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Eduardo Schwank che hanno battuto in finale Michael Quintero e Martín Vilarrubi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Cuevas /  Eduardo Schwank (Campioni)
 Máximo González /  Diego Junqueira (semifinali)

 Michael Quintero /  Martín Vilarrubi (finale)
 Luis Horna /  Iván Miranda (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2007